Morteza Pouraliganji (Babol, 1992. április 19. –) iráni labdarúgó, az élvonalbeli al-Arabi középpályása.

Jegyzetek 

1992-ben született személyek
Iráni labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az Asz-Szadd al-Katari labdarúgói
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek
Az Eupen labdarúgói